Fredepo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fredepo, Córdoba, ort, Veracruz, 
 Fredepo, Acayucan, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar